„Antigone” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez dwa okręty Marine nationale:
 „Antigone” (SD3) – okręt podwodny typu Armide z okresu I wojny światowej i okresu międzywojennego
 „Antigone” (Q202) – nieukończony okręt podwodny typu Aurore z okresu II wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy francuskich okrętów